De Phoenix (beeldhouwwerk), werk van Ossip Zadkine uit 1944.
 De Phoenix (kistenfabriek), bedrijf in het Noord-Hollandse dorp Halfweg.
 De Phoenix (drukkerij), voormalige drukkerij in Goes.
 De Phoenix (Rotterdam), voormalige zaagmolen in Rotterdam.
 De Phoenix (katoenfabriek), voormalige katoenfabriek in Haarlem

Zie ook 
 Phoenix (doorverwijspagina)